Landesbergen steht für:

Ortsname:

 Landesbergen, eine Gemeinde in Niedersachsen

Familienname: 
 Frits Landesbergen (* 1961), niederländischer Jazzmusiker 
 Frits Landesbergen senior (* 1932), niederländischer Jazzmusiker 

Adelsgeschlecht: 
 Landesbergen (Adelsgeschlecht)

Siehe auch
 Landesberger
 Landsberger